Miniac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Miniac-sous-Bécherel, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Miniac-Morvan, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,